Die Dreiband-Europameisterschaft der Damen 2013 war das 5. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 12. bis zum 14. April 2013 in Brandenburg an der Havel statt. Die Meisterschaft zählte zur Saison 2012/13.

Geschichte 
Ungeschlagen wurde die Niederländerin Therese Klompenhouwer zum fünften Mal Europameisterin im Dreiband. Im Finale siegte sie gegen Karina Jetten mit 30:12 in 31 Aufnahmen. Dritte wurden Gülşen Degener und Steffi Träm.

Modus 

Gespielt wurde eine Vorrunde mit vier 4er-Gruppen im Round Robin-Modus mit Nachstoß. Die Partiedistanz betrug in der Vorrunde 25 Punkte oder 50 Aufnahmen. Die zwei Gruppenbesten je Gruppe kamen in die Knock-out-Runde. Hier wurde bis 30 Punkte oder 50 Aufnahmen gespielt. Platz drei wurde nicht ausgespielt.
Platzierung in den Tabellen bei Punktleichheit:
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Vorrunde

KO-Runde

Endergebnis

Einzelnachweise 

2013

Billardturnier in Deutschland

Billardturnier in Brandenburg an der Havel

Karambolageveranstaltung 2013